Zurichtung bezeichnet im Allgemeinen die Nachbearbeitung eines vorhandenen Rohzustandes. 

Er steht
 in der Typografie für den Dicktenausgleich von Vor- und Nachbreite.
 im Buchdruck für die Druckkraftanpassung in der Maschine, siehe Zurichtung (Druck).
 beim Stanzen von Karton und Wellpappe die Vorbereitung der Stanzwerkzeuge durch Anbringen von Zurichteband und Rillzurichtung.
 in der Lederverarbeitung für die Nachbearbeitung der Oberflächenstruktur und Optik des Leders im Hinblick auf Glanz und Glätte. 
 in der Pelzverarbeitung für das dort Zurichtung genannte Gerben der Felle.
 in der Orthopädietechnik für die nachträgliche Änderung eines vorhandenen Konfektionsschuhes nach individuellen Erfordernissen.
 in der Fleischverarbeitung für den der Schlachtung eines Tierkörpers direkt nachfolgenden Verarbeitungsschritt.
 bei der Essenszubereitung für das Entfernen unerwünschter Bestandteile von Zutaten.
 in der Soziologie, speziell der Geschlechterforschung, für eine starke Beeinflussung eines Menschen auf ein erzieherisches Ziel hin oder auch die Formung eines Wissenskanons.